irakisch steht für:
 den Staat Irak betreffend
 Irakisch-Arabisch, ein Dialekt der arabischen Sprache
 Irakische Küche, Kochstile und kulinarische Spezialitäten des Iraks

Siehe auch: